Holyrood kan syfta på:

Geografi

Skottland 

 Holyrood, Edinburgh – ett område i Edinburgh där bland annat Palace of Holyroodhouse och det skotska parlamentet ligger
 Holyrood Abbey – en ruin av ett augustinskt kloster
 Palace of Holyroodhouse – den skotska kungaborgen
 Holyrood Park – en kunglig park

Kanada 

 Holyrood (ort i Kanada), Newfoundland och Labrador,

USA 

 Holyrood, Kansas, ort, Ellsworth County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar